«40 величайших эмо-альбомов всех времён» () — список, опубликованный 2 марта 2016 года журналом Rolling Stone. В него вошли лучшие, по мнению редакторов журнала, эмо-альбомы, к каждому из которых были приложены авторские рецензии. В число рецензентов и составителей списка вошли: , , , ,  и .

Статистика 
Все представленные альбомы являются англоязычными.
Статистика по десятилетиям и странам представлена в таблицах ниже: 

В данном списке также присутствуют релизы, входящие в другие списки величайших альбомов от Rolling Stone: Riot! от Paramore и Bleed American от Jimmy Eat World входят в список 50 величайших поп-панк-альбомов по версии журнала Rolling Stone, где они заняли 9 и 25 позиции соответственно

Список альбомов

См. также  
 40 величайших панк-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone
 50 величайших поп-панк-альбомов по версии журнала Rolling Stone

Ссылки 
 Список на сайте журнала Rolling Stone

040 40 величайших эмо альбомов